Borderland bezeichnet:

 Borderland, mexikanischer/US-amerikanischer Horrorfilm von 2007
 Borderland (Album), Musikalbum der britischen Band The Chevin aus dem Jahr 2012
 The Borderland, 1963 gesendete Episode der TV-Show The Outer Limits
 Borderland (Star Trek: Enterprise), Episode der TV-Serie Star Trek: Enterprise
 Borderlands, Computerspiel von 2009

Geografische Orte:
 Borderland (Texas), El Paso County, USA
 Borderland (West Virginia), Mingo County, USA
 Borderland State Park, Park in Massachusetts
 Malpai Borderlands, Region entlang der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze von Arizona bis New Mexico

Literatur:
 Borderland (Magazin), ein von 1893 bis 1897 vierteljährlich herausgegebenes britisches Magazin von William T. Stead mit den Schwerpunkten zu Spiritualität und Spiritualismus
 The Borderland Series, Fantasygeschichten von Terri Windling

Sonstiges:
 Borderland Derby, jährlich stattfindende US-amerikanische Pferderennen in Sunland Park, New Mexico
 Borderlands Books, US-amerikanisches Verlagshaus in San Francisco, spezialisiert auf Science Fiction, Fantasy und Horror
 Borderlands Line, britische Eisenbahnverbindung zwischen Wrexham, Wales, and Bidston, Wirral und England